Кэ́трин Ра́мсленд (род. 2 января 1953, Мичиган, США; ) — американский судебный психолог и писатель.

Биография 

В 1978 году получила бакалавра гуманитарных наук по психологии и философии в , в 1979 году магистра гуманитарных наук по клинической психологии в Университете Святого Духа им. Дюкейна, в 1984 году доктора философии по философии в Ратгерском университете, в 2000 году магистра гуманитарных наук по судебной психологии в  Городского университета Нью-Йорка и в 2012 году магистра гуманитарных наук по уголовному правосудию в .

В настоящее время — профессор судебной психологии .

Автор более 66 книг и более 1000 статей. Публиковалась в The Star-Ledger, , , Publishers Weekly,  и The Writer. В течение семи лет являлась автором веб-сайта  телеканала . В настоящее время является колумнистом научного журнал The Forensic Examiner, издаваемого Американским колледжем Института судебно-медицинских экспертов (), и колумнистом Sisters in Crime.

Является исследователем творчества Энн Райс.

Консультировала Джона Эдварда Дугласа при написании им (в соавторстве с ) книги «», выступила соавтором  при написании книги «Неведомая тьма: распознавание хищников среди нас» () и совместно с  написала учебник по судебно-медицинской экспертизе «Подлинный мир судебно-медицинского эксперта: известные эксперты показывают что необходимо предпринять для раскрытия преступлений» (). 

Неоднократно являлась приглашённым экспертом на телевидение (телепередач , E! Правдивая голливудская история, «Шоу Ларри Кинга», , The Today Show) и радио (National Public Radio).

Член  и .

Награды 

 New Mexico Book of the Year Award (2009) за книгу «В логове дьявола: как осведомитель ФБР внедрился в „Арийские нации“ и  вывел его живым» ().

Научные труды

Книги 

 
 
 Ramsland K. Piercing the Darkness: Undercover with Vampires in America Today. HarperCollins, 1998. — 384 p. 
 Ramsland K. Dean Koontz: A Writer's Biography. Headline, 1999. — 508 p.
 Ramsland K. The Forensic Science of CSI. Penguin Books, 2001. — 288 p. 
 Ramsland K. The Criminal Mind: A Writer's Guide to Forensic Psychology. , 2002. — 256 p.
 Ramsland K., Starrs J. E. True Stories of CSI. Penguin Books, 2001. — 288 p.
 Ramsland K. The Science of Vampires. Penguin Books, 2002. — 304 p.
 Ramsland K. The Blood Hunters. , 2004. — 351 p.
 Ramsland K., McCrary G. O. The Unknown Darkness: Profiling the Predators Among Us. Diane Publishing Company, 2005. — 324 p.
 Ramsland K. Inside the Minds of Mass Murderers: Why They Kill. Greenwood Publishing Group, 2005. — 171 p.
 Ramsland K. Inside the Minds of Healthcare Serial Killers: Why They Kill. Greenwood Publishing Group, 2007. — 154 p.
 Ramsland K. True Stories of CSI: The Real Crimes Behind the Best Episodes of the Popular TV Show. Penguin Books, 2008. — 288 p. 
 Ramsland K. The Devil's Dozen: 12 Notorious Serial Killers Caught by Cutting-Edge Forensics. Penguin Books, 2009. — 336 p.
 Ramsland K., McGrain P. N. Inside the Minds of Sexual Predators. ABC-CLIO, 2009. — 193 p.
 
 Ramsland K. The Forensic Psychology of Criminal Minds. Penguin Books, 2010. — 320 p.
 Ramsland K. The Mind of a Murderer: Privileged Access to the Demons that Drive Extreme Violence. ABC-CLIO, 2011. — 217 p.
 Ramsland K. Cemetery Stories: Haunted Graveyards, Embalming Secrets, and the Life of a Corpse After Death. HarperCollins, 2011. — 256 p.
 Ramsland K. Psychopath. RosettaBooks, 2011. — 69 p.
 Ramsland K. The Vampire Trap. RosettaBooks, 2011. — 65 p.
 Ramsland K., Nesbitt M. Blood and Ghosts: Paranormal Forensics Investigators. Second Chance Publications, 2012. — 224 p.
 Ramsland K. SNAP: Seizing Your Aha! Moments. , 2012. — 283 p.
 Ramsland K. Moonlight Murder on Lovers' Lane. RosettaBooks, 2012. — 109 p.
 Ramsland K. Mom: God Told Me to Kill. RosettaBooks, 2012. — 82 p.
 Ramsland K. The Ivy League Killer. RosettaBooks, 2012. — 90 p. 
 Ramsland K. The Human Predator: A Historical Chronicle of Serial Murder and Forensic Investigation. Penguin Books, 2013. — 480 p.
 Ramsland K. Beating the Devil's Game: A History of Forensic Science and Criminal Investigation. Penguin Books, 2014. — 432 p.
 Ramsland K. Darkest Waters / Instoduction by . Createspace Independent Pub, 2014. — 400 p.
 Ramsland K., Nesbitt M. Haunted Crime Scenes: Paranormal Evidence from Crimes and Criminals Across the USA. Second Chance Publications, 2014. 224 p.
 Ramsland K. Ghost: Investigating the Other Side. Indigo Fox, 2016. — 362 p.
 Ramsland K. The Ripper Letter: Book One of The Hearts of Darkness Series.  LLC, 2016.
 Ramsland K. Forensic Investigation: Methods from Experts. , 2017.
 Ramsland K. The Psychology of Death Investigations: Behavioral Analysis for Psychological Autopsy and Criminal Profiling. CRC Press, 2017. — 200 p. 
 Ramsland K. Confession of a Serial Killer: The Untold Story of Dennis Rader, the BTK Killer. , 2017. — 280 p.
 Ramsland K. Track the Ripper: Book Two in The Heart of Darkness Series.  LLC, 2018. — 340 p.
 Safarik M., Ramsland K. Spree Killers: Practical Classifications for Law Enforcement and Criminology. CRC Press, 2019. — 272 p.
 Ramsland K. How to Catch a Killer: Hunting and Capturing the World's Most Notorious Serial Killers. , Incorporated, 2020. — 320 p.

Статьи 

 Ramsland K. “Grice and Kierkegaard: Implication and Communication.” // . vol. 48. № 2. 1987. pp. 327–334.
 Ramsland K., Ramsland S. E. Erickson and Kierkegaard: Indirect Communication in Psychotherapy // . 1989. Vol. 9. № 1. P. 19—29. 
 Ramsland K. Anne Rices's Deconstruction of Darkness: Anne Rice: The Vampire Chronicles, 4 Volumes. The Witching Hour by Alfred A. Knopf, Alfred A. Knopf, Alfred A. Knopf // The San Francisco Jung Institute Library Journal, Vol. 11, No. 1 (Spring 1992), pp. 69—75

Примечания

Литература 

 Boice R. Reviewed Work: The Art of Learning: A Self-Help Manual for Students. by Katherine M. Ramsland // , vol. 65, no. 1, 1994, pp. 106–108.

Ссылки 

 Shadow Boxing (блог на сайте журнала )
 Профиль на academia.edu
 

Выпускники Городского университета Нью-Йорка
Судебно-медицинские эксперты по странам
Энн Райс
Вампирские хроники
Клинические психологи